Leuze (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Leuze-en-Hainaut, municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona 
 Salm-Leuze, wild i ringraviat del Sacre Imperi Romanogermànic sorgit de la partició de Salm-Neuweiler el 1696 
 Somme-Leuze, municipi belga de la Província de Namur a la regió valona